Heyler ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Heyler (1645–1707), lutherischer Theologe und Generalsuperintendent in Pommern
 Karl Christian Heyler (1755–1823), deutscher Pädagoge, Altphilologe, Publizist und Fachautor

Siehe auch:
 Heiler